В начавшийся 25 мая Второй сплит OPL 2015 прошли топ-5 команд из первого сплита региональной лиги Океании — «Chiefs», «Dire Wolves», «Legacy eSports», «Team Immunity» и «Avant Garde».

20 марта 2015 года «Рич Гэнг» были дисквалифицированы, в Турнире продвижения участвовали шестая и седьмая команда про-лиги — «Sudden Fear» и «Team4not.Oce» соответственно. По итогам стыковых матчей во второй сплит прошли команды «Sin Gaming» и «Absolute», «Sudden Fear» сохранили место в лиге. Все игры чемпионата транслировались на платформе Twitch.tv на официальном канале Riot Games Океания.

С 20 июля по 8 августа 2015 года проводились матчи плей-офф с участием четырёх лучших команд регулярного сезона: «Chiefs», «Dire Wolves», «Legacy eSports» и «Avant Garde». Победители полуфиналов — «Chiefs» и «Legacy» отправились на Гранд-финал в Сиднейский Луна-парк. В финале «Chiefs» обыграли «Legacy» со счётом 3-1 и получили право представлять Океанию в IWCT где они заняли второе место и пропустили Чемпионат мира, проиграв в финале команде «Bangkok Titans» из Таиланда со счётом 2:3.

Самым ценным игроком сезона был признан Дэрик «Reydere» Трэн — стрелок «Chiefs».

В конце сентября 2015 года за невыплату зарплат игрокам от участия в OPL и других соревнованиях от Riot Games сроком на два года была отстранена организация «Team Immunity».

Турнирная таблица (Регулярный сезон)

Плей-офф

Ссылки

Примечания 

League of Legends Oceanic Pro League